Бенни Джин Эдкинс (1 февраля 1934 — 17 апреля 2020) — сержант армии США, удостоился высочайшей американской награды — медали Почёта, за свои действия в ходе Вьетнамской войны. В марте 1966 года Эдкинс отличился в ходе 38-часового боя переходившего в рукопашную с силами северовьетнамской армии во время битвы за лагерь специальных сил Ашау. В то время он был сержантом первого класса и служил в разведке, подразделение А-102, 5-я группа сил специального назначения, первого командования специальных сил.

Биография 
Эдкинс родился в окружном центре Ваурика, штат Оклахома и был призван в 1956 году. Он получил назначение в гарнизонную часть в Германии, затем был направлен во 2-ю пехотную дивизию в Форт-Беннинге, штат Джорджия. По окончании школы парашютистов он в 1961 году добровольно вступил в ряды специальных сил. В дальнейшем он прослужил более 13 лет в 7-й, 3-й, 6-й и 5-й группах специальных сил (парашютных). В этот период он с 1963 по 1971 год он провёл три срока в Республике Вьетнам. В апреле 1967 года Эдкинс удостоился креста «За выдающуюся службу» за свои действия в составе подразделения А-102 в ходе своего срока службы во  Вьетнаме. После Вьетнама Эдкинс получил назначение в Форт-Хуачука. Эдкинс закончил третий класс в Академии старших сержантов и вернулся в специальные силы в Форт-Брэгге, затем перебрался в Форт-Шерман и проводил обучение в Учебном центре по действиям в джунглях. Эдкинс ушёл в отставку из рядов армии в 1978 году.

После армии Эдкинс получил степень бакалавра и две степени магистра в университете Трой. Он руководил собственной бухгалтерской компанией и преподавал в колледже южного союза общин штата и университете Оберна. 12 мая 2017 года канцлер университета Трой Джек Хокинс-младший присудил Эдкинсу почётную степень доктора права.

В марте 2020 года Эдкинс был госпитализирован с диагнозом COVID-19 и был переведён в отделение интенсивной терапии, подключён к ИВЛ после отказа дыхательной системы. Он скончался 17 апреля 2020 года от осложнений вызванных инфекцией в возрасте 86 лет.

Медаль Почёта 
В 2002 году армия провела обзор заслуг всех 6.500 человек, награждённых крестом «За выдающиеся заслуги», чтобы убедиться, не были ли обделён кто-либо из награждённых. В марте 2014 было вынесено решение вручить двенадцати награждённым медали Почёта . В 2013 году в рамках Закона о государственной обороне на 2014-й финансовый год Комитет Сената по вооружённым силам принял положение, отменяющее временные ограничения для Дональда П. Слоата и Адкинса. 15 сентября 2014 года президент Обама вручил медаль Почёта Бенни Эдкинсу, в качестве повышения его креста «За выдающиеся заслуги», вручённого ему в 1967 году. В ходе церемонии медали также были вручены посмертно Дональду Слоату и офицеру армии, участнику Гражданской войны в США Алонсо Кашингу . Эдкинс также был введён в Зал героев Пентагона.

Наградная запись к медали Почёта 
Президент Соединённых штатов Америки, уполномоченный актом Конгресса от 3 марта 1863 года наградил от имени Конгресса медаль Почёта
СЕРЖАНТУ ПЕРВОГО КЛАССА 
БЕННИ ДЖ. ЭДКИНСУ
АРМИЯ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ

За выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни при выполнении долга службы и за его пределами:

Сержант первого класса Бенни Г. Эдкинс отличился благодаря актам храбрости и отваги, проявленных с риском для жизни при выполнении долга службы и за его пределами в о время службы сержантом разведки в составе подразделения А-102, 5-й группы сил специального назначения, первого командования специальных сил в ходе боевых действий против вооружённого противника в лагере Ашау, республика Вьетнам с 9 по 12 марта 1966 года. Когда ранним утром крупные силы Северного Вьетнама и Вьетконга сержант первого класса Эдкинс ринулся сквозь плотный вражеский огонь и вёл огонь из миномёта, несмотря на ранения, полученные при нескольких прямых попаданиях вражеских мин в миномётную яму. Узнав, что несколько раненых солдат находятся близ центра лагеря он временно оставил миномёт другому солдату, ринулся через взрывающиеся мины и оттащил нескольких товарищей в безопасное место. Когда вражеский обстрел стих сержант первого класса Эдкинс вышел под спорадический снайперский огонь для того чтобы перетащить своих раненых товарищей в медпункт лагеря. Когда сержант первого класса Эдкинс и его группа защитников попала под плотный огонь членов Гражданских нерегулярных групп обороны, перешедших на сторону северовьетнамцев Эдкинс перемещался за пределами лагеря, чтобы эвакуировать серьёзно раненого американца и вызывая на себя огонь, благодаря чему отступление было успешно прикрыто. Когда груз приземлился на парашюте за периметром лагеря сержант первого класса Эдкинс снова вышел за лагерные стены, чтобы принести самые необходимые вещи. Ранним утром 10 марта 1966 года вражеские силы предприняли основную атаку, и в течение двух часов сержант первого класса Эдкинс был единственным человеком, ведущим огонь из миномёта. Когда все заряды для миномёта были исчерпаны сержант первого класса Эдкинс начал вести эффективный огонь из безоткатного орудия по вражеским позициям. Несмотря на дополнительные раны, полученные от вражеских снарядов, разрывающихся у его позиции, сержант первого класса Эдкинс вёл плотный огонь по наступавшим вьетконговцам. Сержант первого класса Эдкинс уничтожил множество мятежников из лёгкого стрелкового оружия при отступлении в бункер связи с несколькими солдатами. Оказавшись почти без боеприпасов, он вернулся в миномётную яму, собрал жизненно важные боеприпасы и прорвался через плотный огонь обратно к бункеру. Получив приказ об эвакуации из лагеря, сержант первого класса Эдкинс и небольшая группа солдат уничтожили всё сигнальное оборудования  и секретные документы, прокопали выход в тыловой части бункера и с боем прорвались из лагеря. Когда Эдкинс нёс раненого солдата в точку эвакуации он узнал, что последний вертолёт уже улетел. Сержант первого класса Эдкинс возглавил группу, им удалось избегать противника, пока 12 марта 1966 года они не были спасены вертолётом. В ходе 38-часовой битвы и 48-часового бегства и уклонения от противника, огня из миномётов, пулемётов, безоткатных орудий, лёгкого стрелкового вооружения и ручных гранат было установлено, что сержант первого класса Эдкинс уничтожил от ста тридцати пяти до ста семидесяти пяти противников, получи при этом восемнадцать различных ранений. Своим необычайным героизмом и самоотверженностью при выполнении долга службы и за его пределами сержант первого класса Эдкинс поддержал высочайшие традиции военной службы и заслужил великую честь для себя, подразделения А-102, 5-й группы сил специального назначения, первого командования специальных сил и армии Соединённых Штатов.

Награды и знаки отличия 

Эдкинс получил следующие награды и знаки отличия:

Эдкинс получил семь служебных нашивок на рукав и пять пряжек за службу за границей.

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 
 
 Medal recipient killed up to 175 enemy troops, September 15, 2014, Brad Lendon, CNN

Участники войны во Вьетнаме
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Умершие от COVID-19 в США
Выпускники Университета Трои